М17:

 Туманность Омега (М 17) — диффузная туманность.
 М17 — авиационный цилиндровый двигатель советского конструктора Микулина
 M17 — вариант ЗСУ М16, все выпущенные M17 были по программе ленд-лиза переданы СССР, где они стали основным средством мобильной ПВО танковых и механизированных частей.

См. также